Batis est un eunuque au service du souverain achéménide Darius III du 
 Batis de Lampsaque est une étudiante d'Épicure du 
 En biologie,
 Batis est un genre qui peut désigner :
 Batis, un genre de plantes de la famille des Bataceae ;
 Batis, un genre de passereaux de la famille des Platysteiridae ;
 La Batis (Thyatira batis) est une espèce de lépidoptères (papillons) de la famille des Drepanidae.

Homonymie de genre en biologie